Шлиттерс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код — 7 09 25.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фридль Абендштайн по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля